

События 
 714—715 — Борьба за власть во Франции. Победа незаконного сына Пипина Карла Мартелла (ок.688-741).
 714 — Майордом Нейстрии Теодоальд.
 завоевание Лиссабона арабами

Родились 
 Абу Джафар аль-Мансур — один из правителей Арабского халифата.
 Башшар ибн Бурд — арабский поэт эпохи Аббасидов.
 24 сентября — Пипин III Короткий, франкский король, основатель династии Каролингов (ум. в 768).

Скончались 
 1 июня — Аль-Хаджжадж ибн Юсуф, полководец, омейядский наместник в Хиджазе.
 16 декабря — Пипин Геристальский, майордом.
 Гримоальд Младший — майордом Нейстрии.
 11 апреля — Гутлак Кроуландский, христианский святой из графства Линкольншир в Англии.
 Зейн аль-Абидин — четвёртый шиитский имам, сын Хусейна ибн Али.
 Ибрахим ан-Нахаи — исламский учёный-богослов поколения табиинов, муджтахид, один из основателей иракской школы фикха.
 Кир (патриарх Константинопольский).
 Клотсинда — аббатиса ; святая, почитаемая Католической церковью.
 Саид ибн Джубайр — исламский богослов, правовед, толкователь Корана.
 Фланн мак Аэдо — правитель малого брегского королевства Фир Хул Брег.
 Эльфледа из Уитби — дочь короля Нортумбрии Освиу и его жены Энфледы.

См. также